Paris Texas peut faire référence à :
Paris, ville américaine, dans l'État du Texas ;
Paris, Texas, film germano-français réalisé par Wim Wenders, sorti en 1984 ;
, groupe de rock punk.

Voir aussi
 ;
.